
Termin -{HSD}- ima više značenja.
 Homoserin dehidrogenaza
 Hidroksisteroid dehidrogenaza